Killing Floor puede hacer referencia a:

Killing Floor (banda), una banda de blues británica.
Killing Floor (videojuego), un videojuego.
Killing Floor (Canción), Bruce Dickinson.
Killing Floor (Single), Bruce Dickinson.